USS Nassau ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Armada de Estados Unidos, en memoria de la Batalla de Nassau ocurrida en 1776.
 El  fue un portaaviones de escolta en servicio desde 1943 hasta 1946.
 El  fue un buque de asalto anfibio que asignado en 1979 y dado de baja en 2011.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos